Bernbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Bernbach (Aichen), Ortsteil der Gemeinde Aichen, Landkreis Günzburg, Bayern
 Bernbach (Bad Herrenalb), Stadtteil von Bad Herrenalb, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Bernbach (Bidingen), Ortsteil der Gemeinde Bidingen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Bernbach (Freigericht), Ortsteil der Gemeinde Freigericht, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Bernbach (Veitsbronn), Ortsteil der Gemeinde Veitsbronn, Landkreis Fürth, Bayern
 Bernbach (Wüstenrot), Ortsteil der Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Fließgewässer:
 Bernbach (Alb), linker Zufluss der Nordschwarzwälder Alb (zum Oberrhein) bei der Kullenmühle, Stadt Bad Herrenalb, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Bernbach (Brettach), linker Zufluss der Brettach (zum Kocher) beim Einzelhaus Wiesental, Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg; hat zwei Oberläufe gleichen Namens
 Bernbach (Epbach), rechter Zufluss des Epbachs am Schloss von Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Bernbach (Große Mühl), rechter Zufluss der Großen Mühl in Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Bernbach (Hiltenbach), linker Zufluss des Hiltenbachs (zum Regen) vor der Hindelmühle, Markt Stamsried, Landkreis Cham, Bayern
 Bernbach (Külzbach), linker Zufluss des Külzbachs in Gass, Ortsgemeinde Külz, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Bernbach (Leißnitzbach), linker Zufluss des Leißnitzbachs (zur Mur) vor Sauerfeld, Marktgemeinde Tamsweg, Bezirk Lungau, Bundesland Salzburg
 Bernbach oder Bermbach, Unterlaufnamen der Burbecke (Ruhr), rechter Nebenfluss der Ruhr in Niedersfeld, Stadt Winterberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Bernbach (Schwarzach), linker Zufluss eines linken Zuflusses der Schwarzach (zum Main) nach Reupelsdorf, Markt Wiesentheid, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Bernbach (Gilsa), Lokalname „Die Bernsbach“, rechter Zufluss der Gilsa (zur Schwalm) bei Schönstein, Gemeinde Gilserberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Bärenbach
 Bärnbach
 Berenbach
 Bermbach
 Birnbach